Влади́мир Никола́евич Пти́цын (16 августа 1925 года, дер. Ягодино, Судогодский уезд,Владимирская губерния, РСФСР — 1 января 2006 года, Санкт-Петербург, Россия) — советский партийный и государственный деятель, председатель Мурманского облисполкома (1971), первый секретарь Мурманского обкома КПСС (1971—1988).

Биография 
Окончив школу ФЗО в г. Гусь-Хрустальный, в октябре 1941-го вернулся в родную деревню, работал в колхозе машинистом паровой машины.

С 1943 по 1945 г. — в РККА, участник Великой Отечественной войны. В 1944 г. окончил в Суздале Винницкое военно-пехотное училище. В мае 1944-го получил назначение на 3-й Белорусский фронт. Командиром стрелкового взвода, а затем роты с боями прошел путь от Витебска до границы Германии, был тяжело ранен. Член ВКП(б) с 1946 г.

После демобилизации осенью 1945 года работал на литейно-механическом заводе в Ленинграде комендантом, начальником охраны, затем — мастером ремонтного цеха, а с 1954 г. — главным инженером завода.

В 1956 г. был выдвинут на партийную работу в аппарат Ждановского районного комитета КПСС Ленинграда: занимал должность заведующего промышленно-транспортным отделом, избирался вторым секретарем районного комитета КПСС. В 1958 году окончил Ленинградский институт точной механики и оптики.

В декабре 1959 г. был направлен в распоряжение Мурманского обкома КПСС: работал заведующим промышленно-транспортным отделом, председателем комитета партийно-государственного контроля областного комитета КПСС и облисполкома, заместителем председателя облисполкома, председателем областного комитета народного контроля.

В 1966—1971 гг. - секретарь, второй секретарь Мурманского областного комитета КПСС, в 1971 г. - председатель исполкома Мурманского областного Совета.

В 1971—1988 гг. — первый секретарь Мурманского областного комитета КПСС. В этот период в Заполярье были введены в эксплуатацию крупнейшие объекты общесоюзного значения: комбинаты «Апатит» и «Североникель», объекты Ковдорского, Оленегорского, Ловозерского ГОКов, «Ковдорслюды», запущены Кольская АЭС и ГЭС Серебрянского и Териберского каскадов, наращены объемы рыбной отрасли Северного бассейна и заполярного сельского хозяйства, получили развитие строительная отрасль, транспорт, связь, появились многочисленные объекты социально-культурной сферы.

С 1988 г. на пенсии.

Член ЦК КПСС в 1981—1989 годах, (кандидат в члены ЦК КПСС в 1976—1981 годах). 
Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-11 созывов (1974—1989) от Мурманской области.

Награды и звания 
 2 ордена Ленина (15.08.1975; 15.08.1985)
 орден Октябрьской Революции (25.08.1971)
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 орден Отечественной войны II степени (10.09.1944)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (27.04.1966; 10.03.1981)
 орден «Знак Почёта» (01.10.1963)
 медаль «За трудовую доблесть» (21.06.1957)
 другие медали
 Почётный гражданин Мурманской области

Примечания

Источники 
 Владимир Николаевич Птицын // Издание «Мурманский Вестник» Выпуск № 1 от 6 января 2006
 Птицын Владимир Николаевич

Первые секретари Мурманского обкома КПСС
Вторые секретари Мурманского обкома КПСС
Члены ЦК КПСС
Председатели Мурманского облисполкома
СПбНИУ ИТМО
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС